Artelt ist der Familienname folgender Personen:

 Cordula Artelt, deutsche Psychologin
 Edith Heischkel-Artelt (1906–1987), deutsche Medizinhistorikerin
 Helmut Artelt (* 1940), deutscher Sportschütze
 Karl Artelt (1890–1981), deutscher Politiker
 Walter Artelt (1906–1976), deutscher Arzt, Zahnarzt und Medizinhistoriker